

Cinema 
 A fior di pelle – film di Gianluca Fumagalli del 1987

Musica 
 A fior di pelle – singolo dei Marlene Kuntz del 2003
 A fior di pelle – album di Andrea Mirò del 2007

Pagine correlate 
 A flor de piel